Andreu Buenafuente Moreno (Reus, 24 de janeiro de 1965) é um humorista, apresentador e produtor espanhol.

Começou no jornalismo aos dezessete anos na Rádio Popular de Reus (COPE), com esportes. Em 1989 apresentou um programa próprio na SER Catalunya, El Terrat. A fim de fichar seus próprios colaboradores fundou El Terrat, uma empresa própria dedicada à produção televisiva, radiofônica, publicitária e internauta.

Naturais de Reus
Jornalistas da Catalunha
Humoristas da Catalunha
Produtores de televisão da Espanha
Apresentadores de televisão da Espanha
Nascidos em 1965